Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2014 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 25 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Anna-Lena Grönefeld et Jean-Julien Rojer battent Julia Görges et Nenad Zimonjić en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Dotation 
Les primes du double mixte sont en augmentation de 5,87 % par rapport à 2013.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2014
France Double mixte
France Double mixte
Tennis en France en 2014
Tennis en mai 2014
Tennis en juin 2014
Sport en France en mai 2014
Sport en France en juin 2014
Sport à Paris en 2014